Никита Баранов:
 Баранов, Никита (род. 1992) — эстонский футболист.
 Баранов, Никита Григорьевич (1906—1987) — командир взвода автоматчиков 5-го гвардейского воздушно-десантного полка, гвардии старшина. Награждён орденом Славы 1-й степени.